28-й Чемпионат России по кёрлингу среди мужчин 2020 проводился со 2 по 10 декабря 2020 года в городе Сочи на арене ледового дворца спорта «Айсберг».

В турнире группы «А», где разыгрывалось чемпионское звание, приняло участие 10 команд. Ещё 10 команд приняло участие в турнире группы «Б».

Чемпионами России стала команда «Санкт-Петербург 1» (скип Алексей Тимофеев, ставший чемпионом России среди мужчин в 3-й раз), победившая в финале команду «Краснодарский край 1» (скип Сергей Глухов). Бронзовые медали завоевала команда «Новосибирская область» (скип Артём Шмаков).

В группе «Б» победила команда «Челябинская область» (скип Никита Иванчатенко), второе место заняла команда «Санкт-Петербург 5» (скип Даниил Соколов); на чемпионате 2021 года эти две команды переходят в группу «А».

Чемпионат должен был состояться, как обычно, ближе к концу сезона 2019—2020 — в апреле 2020, но был перенесён (сначала на «неопределённый срок», а затем уже на декабрь 2020, на окончание первой половины сезона 2020—2021) из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Формат соревнований 
Команды в одной группе играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 3 очка (в группе «Б» 2 очка), за поражение — 1 очко, за неявку на матч — 0 очков. При равенстве количества очков у двух команд они ранжируются по результатам личной встречи, при равенстве у трёх или больше команд — ранжируются по сумме тестовых бросков в дом (ТБД, в сантиметрах, команда с меньшей суммой становится выше). При равенстве количества очков у команд, претендующих на выход в плей-офф в группе «А», между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк). Затем 4 лучшие команды выходят в плей-офф, где играют по системе плей-офф Пейджа: два четвертьфинала («1-я команда против 2-й», победитель этого матча проходит сразу в финал, и «3-я команда против 4-й»), полуфинал (играют проигравший в первом четвертьфинале и победитель второго, победитель выходит в финал), матч за 3-е место и финал.

Команды, занявшие в группе «А» 9-е и 10-е места, на следующем чемпионате переходят в группу «Б», их место в группе «А» занимают две лучшие команды по результатам розыгрыша в группе «Б».

Матчи группы «А» состоят из 10 эндов, матчи группы «Б» состоят из 8 эндов (матчи плей-офф группы «Б» – 10 эндов), возможно проведение экстра-энда. Игры проводятся с учётом времени (38 и 30 минут времени на обдумывание в группах «А» и «Б» соответственно).

Группа А

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 8 декабря, 10:30

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал. 8 декабря, 18:00

Матч за 3-е место. 9 декабря, 10:30

Финал. 9 декабря, 10:30

Группа Б

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 8 декабря, 10:30

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал. 8 декабря, 18:00

Матч за 3-е место. 9 декабря, 10:30

Финал. 9 декабря, 10:30

Итоговая классификация 

 На чемпионате 2021 года переходят в группу «Б»
 На чемпионате 2021 года переходят в группу «А»

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди женщин 2020
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2020
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2020
 Чемпионат России по кёрлингу на колясках 2020
 Чемпионат России по кёрлингу среди юниоров 2020

2020
Соревнования по кёрлингу в Сочи
Чемпионаты России в 2020 году
Декабрь 2020 года
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19
2020 год в Краснодарском крае